— род муравьёв (Formicidae) из подсемейства .

Распространение 
Австралия. Меланезия.

Описание 
Среднего размера муравьи (длина около 5 мм), гнездящиеся в почве. Отличаются крупными глазами, расположенными на заднебоковых углах головы.

Систематика 
Около 15 видов. Относится к трибе .
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1-370.

Ссылки 

Формицины
Роды муравьёв
Насекомые Австралии